Martino kan syfta på:

 Martino – en ort i Grekland
 Martino (namn) – mansnamn

Personeer 
 Al Martino, en amerikansk sångare och skådespelare
 Angel Martino, en amerikansk före detta simmare
 Enrico Martino, en italiensk fotograf och fotojournalist
 Gerardo Martino, en argentinsk professionell fotbollstränare och före detta -spelare
 Sergio Martino, en italiensk filmregissör, filmproducent manusförfattare och skådespelare
 Renato Raffaele Martino, en italiensk katolsk ärkebiskop
 Steve Martino, en amerikansk filmregissör

Se även 

 Martin (olika betydelser)
 De Martino
 Di Martino
 San Martino